Дми́трий Серге́евич Перфи́льев (1888 — после 1938) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных дворян Костромской губернии. Сын генерал-лейтенанта Сергея Аполлоновича Перфильева.

Окончил Пажеский корпус по 1-му разряду (1908), был выпущен подпоручиком в Гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду.

Чины: поручик (?), штабс-капитан (1915), капитан (?), полковник (1917).

В Первую мировую войну вступил с лейб-гвардии Конной артиллерией. Пожалован Георгиевским оружием

Затем был назначен командующим 9-й батареей лейб-гвардии Конной артиллерии, а 2 апреля 1917 года — произведен в полковники с утверждением в должности командира батареи.

Участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С 11 октября 1919 года командовал отдельным дивизионом гвардейской конной артиллерии 2-й кавалерийской дивизии. В начале 1920 года эвакуировался из Новороссийска. Затем вернулся в Крым, где служил в Русской армии вплоть до Крымской эвакуации.

В эмиграции в Константинополе, был членом Морского клуба. В 1932—1938 годах жил в Шанхае.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.10.1914)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.10.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 05.05.1915)

Ссылки 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Китае
Артиллеристы Российской империи